Cette page liste les différents articles ayant pour titre secret défense.

 Lorsque l'accès à un document gouvernemental ou militaire est restreint par une loi ou un règlement à un groupe spécifique de personnes pour des raisons de sécurité nationale (ou supra nationale éventuellement), il est dit secret défense.

Cinéma et télévision 

 Secret défense (Hidden Agenda), un film réalisé en 1990 par Ken Loach
 Secret défense () est un téléfilm de John Harrison (réalisateur) diffusé en 1996
 Secret défense, un film réalisé en 1998 par Jacques Rivette
 Secret défense (The Pentagon Wars), un téléfilm américain réalisé en 1998 par Richard Benjamin
 Secret défense (The Chaos Factor) est un film américain réalisé par Terry Cunningham en 2000
 Secret défense, un film réalisé en 2008 par Philippe Haïm

Livre 
 Secret défense, le livre noir, de Pascal Jouary (2021)

Bande dessinée 
 Secret Défense, un album de la série de bande dessinée XIII

Autres 
 
 Secret défense est le blog de Jean-Dominique Merchet.